

Događaji 
 Započeo Prvi rimsko-makedonski rat, koji je trajao do 205. pr. Kr.

Rođenja

Smrti